Tinea accessella is een vlinder uit de familie van de echte motten (Tineidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1775 gepubliceerd door Michael Denis & Ignaz Schiffermüller.

Echte motten